Alberto Pizzigoni (1928-2013) – musicista italiano
Ferruccio Pizzigoni (1919-1943) – militare italiano
Giuseppe Pizzigoni (1901-1967) – architetto italiano
Giuseppina Pizzigoni (1870-1947) – pedagogista italiana